Coalizione Europea – coalizione di partiti politici spagnoli presentata alle elezioni europee del 2004
Coalizione Europea – coalizione di partiti politici polacchi presentata alle elezioni europee del 2019